Far Cry () серија је видео-игара (пуцачина из првог лица). 

Far Cry се такође може односити на:

 Far Cry (видео-игра), први наслов у серијалу;
 Far Cry Instincts; 
 Far Cry Vengeance; 
 Far Cry 2; 
 Far Cry 3; 
 Far Cry 3: Blood Dragon; 
 Far Cry 4; 
 Far Cry Primal; 
 Far Cry 5;
 Far Cry New Dawn; 
 Far Cry 6.

Види још 
 Фар крај (филм), немачки филм из 2008. године који је адаптација прве видео-игре у серијалу.